Ла-Герш-де-Бретань () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен. Входит в состав округа Фужер-Витре.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Авай-сюр-Сеш, Бе, Висеш, Друж, Ла-Герш-де-Бретань, Ла-Сель-Гершез, Мулен, Мусе, Мутье, Ранне, Шелён и Эансе.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли коммуны упраздненных кантонов Аржантре-дю-Плесси и Ретье.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Арбрисель (310 чел.)
 Аржантре-дю-Плесси (4 447 чел.)
 Авай-сюр-Сеш (683 чел.)
 Бе (2 430 чел.)
 Бриель (673 чел.)
 Вержеаль (801 чел.)
 Висеш (830 чел.)
 Домален (2 021 чел.)
 Друж (514 чел.)
 Жен-сюр-Сеш (948 чел.)
 Коэм (1 466 чел.)
 Ла-Герш-де-Бретань (4 233 чел.)
 Ла-Сель-Гершез (154 чел.)
 Ле-Пертр (1 385 чел.)
 Ле-Тей-де-Бретань (1 717 чел.)
 Марсийе-Робер (954 чел.)
 Мартинье-Фершо (2 593 чел.)
 Мулен (714 чел.)
 Мусе (339 чел.)
 Мутье (927 чел.)
 Ранне (1 086 чел.)
 Ретье (4 402 чел.)
 Сен-Жермен-дю-Пинель (933 чел.)
 Сент-Коломб (351 чел.)
 Торсе (1 205 чел.)
 Тури (819 чел.)
 Форж-ла-Форе (263 чел.)
 Шелён (349 чел.)
 Эансе (411 чел.)
 Эсе (1 077 чел.)
 Этрель (2 569 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,8 % голосов против 23,9 % у Марин Ле Пен и 14,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 64,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 26,1 %, Эмманюэль Макрон – 24,9 %, Марин Ле Пен – 18,6 %, Жан-Люк Меланшон – 15,0 %; 2 тур: Макрон – 71,3 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 35,2 %, Франсуа Олланд — 20,7 %, Марин Ле Пен — 15,6 %; 2 тур: Саркози — 59,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Иль и Вилен представляют мэр коммуны Этрель Мари-Кристин Морис (Marie-Christine Morice) и мэр коммуны Шелён Кристиан Сорьё (Christian Sorieux) (оба – Разные правые).

Ссылки